El  es un barco del manga One Piece. Es el barco donde viajan los Piratas de Sombrero de Paja, protagonistas de la serie, siendo el barco de ensueño creado por el carpintero de la tripulación: Franky. Es el 2º barco de los Piratas de Sombrero de Paja, después de que su barco anterior, el Going Merry, fuera destruido. El Thousand Sunny es un barco de tipo goleta, lo que lo hace ágil en las batallas.

Historia 

Después de la batalla en Enies Lobby, Monkey D. Luffy realiza un ritual de despedida en el que quema el Going Merry para evitar que se hunda en el mar, debido a que, según él, es un lugar muy solitario. El Going Merry había hecho su último viaje a petición, según Iceburg, del alma del barco: un Klabautermann, para ayudar a Luffy y su banda a salir vivos de Enies Lobby.

Después la Franky Family le avisa a Franky que llegó la madera de un árbol llamado Adam que es mucho más resistente que la madera normal. Al enterarse, Franky le ofrece a Luffy y los demás construir un nuevo barco para ellos gratis (aunque en realidad Adam se compró con los 200 millones de berries de los sombrero de paja) como agradecimiento por haberlo salvado en la pelea de Enies Lobby.

Según Franky, Adam era un árbol legendario que existió en una tierra lejana donde solo había guerra y que por lo general, tanto vandalismo y combates dejaban saqueadas las ciudades de aquella tierra. Pero lo único que se mantenía en pie era un enorme y resistente árbol. Por eso, la madera de Adam es una madera muy sagrada, y su comercialización era un delito, pero Franky logró conseguirla en el mercado negro.

En la construcción ayudan los mejores carpinteros de Galley-la y Iceburg, unos días después el Thousand Sunny es terminado. Franky declara al abandonar Water seven que el alma (o Klabautermann) del Going Merry seguramente residía ahora en el Thousand Sunny, por el amor que Luffy y los demás tenían a su antiguo barco.

Explicación del nombre 
La cabeza del barco fue confundida con un girasol y un sol, debido a esto Iceburg sugirió de nombre "Thousand Sunny" (que significa mil soles) y que hace referencia a un posible viaje de miles (Thousands) de días (el sol sale de día). Al escucharlo, Luffy deseó que fuera el nombre y jamás se puso el nombre que quería Franky (Battle Franky: Lion Gang Champion)

Combustible 
Para navegar, el Thousand Sunny no usa algún tipo de combustible. Pero al igual que las armas corporales de Franky, para aprovecharlas al máximo, es necesario rellenarla con varios barriles de Refresco de Cola. Franky advierte que se debe de racionar este combustible, pues cada arma o propulsor usa uno o varios barriles de cola.

Diseño del Thousand Sunny

Proa 
En la proa tiene la cabeza de un león que al abrir la boca sale un cañón, al costado una de las garras sirve de ancla. A pesar de ser diferente de la del Going Merry, Luffy la sigue usando como su asiento favorito

Chiken Voyage 
Un sistema único en la proa: la melena del león empieza a girar a gran velocidad, lo que le da un impulso fuerte al barco hacia atrás. Según Franky, este sistema se usa para hacer una evasión de emergencia.

Gaon Cannon 
Visto por primera vez contra los Tobiou Riders. Es un cañón que dispara una ráfaga de viento muy fuerte. Muy efectivo contra un numeroso grupo de enemigos. Según Franky, utilizar este cañón gasta tres barriles de energía de cola y a la vez dos barriles que usa el "Coup de Burst" (ambos inversamente, así no se destruye el barco). Es el arma más poderosa, la que más Cola gasta y además daña ligeramente al barco.

Disparada por cualquier tripulante, es un arma muy efectiva, pero cuando Usopp la usa es devastadora, gracias a sus habilidades y su puntería.

Babor 
Posee una de las puertas del Soldier Dock System.

Estribor 
Posee otra de las puertas del Soldier Dock System.

Cubierta 
La cubierta tiene tierra y césped de verdad para poder plantar (y jugar en el caso de Luffy, Usopp y Chopper) verduras para comer, aquí se encuentran las mandarinas de Nami.

Puesto de Vigía y Observatorio 
El puesto de Vigía es del tamaño de una góndola pequeña, similares a las de las Ruedas de la fortuna. Posee un megáfono para avisar de peligros. En este lugar, Zoro suele dormir.

Popa 
En la parte de atrás se encuentran el acuario, el baño , la cocina, el consultorio de Chopper y el Coup de Burst, entre otras habitaciones.

Cocina: una cocina más amplia que la del Going Merry y con mayor cantidad de asientos, tiene un compartimiento conectado al acuario para que Sanji envie comida y bebidas y posee un refrigerador con candado que según Sanji ha visto en sus sueños. Según Oda, aparte de Sanji solo dos personas más (Nami y Robin) conocen la combinación.

Acuario: en esta habitación se guardan los peces capturados en el tanque para tener comida fresca, también se puede admirar a los peces y tiene un sofá enorme para sentarse

Baño: un baño con una gran bañera de agua termal.

Consultorio de Chopper: un cuarto con lo último en medicina para que Chopper pueda atender a los miembros de la tripulación o al que lo necesiten. Chopper declaró este consultorio como su habitación personal.

Biblioteca: Una biblioteca muy amplia y con un escritorio con todo lo necesario para cartografía. Según Oda, en la estantería de libros todos los tripulantes tienen al menos un libro, menos Luffy.

Cuarto de Mujeres: Un cuarto para Nami y Robin. Tiene un estante para libros, un tocador, un armario, dos camas convencionales y un sofá.

Cuarto de Hombres: Tiene dos cañones, un sofá y seis (posiblemente siete con la incursión de Brook) literas de madera. Esta habitación tiene todos los carteles de las recompensas de los hombres, menos la de Sanji.

Gimnasio: Tiene un suelo de metal y varias pesas de distintos tamaños. Un lugar perfecto para entrenar.

Oficina de Usopp: Donde Usopp diseña armas o cualquier clase de invento útil.

Taller de Franky: Donde Franky tiene sus herramientas para reparar y/o modelar el barco o sus componentes.

Coup de Burst 

Es un propulsor a base de cola diseñado por Franky que, según el, no existe otro igual diseñado para dar un impulso tan fuerte que eleva al barco una cierta distancia dependiendo de cuanta cola fue utilizada. Si usas 3 barriles es capaz de volar aproximadamente 1 km, como asegura Franky al marchar de Water Seven escapando del vicealmirante Garp. En cambio, si lo que se quiere es proteger el barco cuando se realiza el ataque con el cañón para que no se destroze se utilizan dos.

Soldier Dock System 

SDS para abreviar es un sistema creado por Franky por medio del cual se apoya el Sunny de un modo u otro, está dividido en:

CHANNEL 0: Un par de propulsores que aumentan la velocidad del Sunny, a diferencia del Coup de Burst, no levanta al Sunny por el aire solo lo impulsa y aumenta su velocidad, útil cuando no hay viento.

CHANNEL 1: El Waver de Nami, entra solo 1 persona. Sufrió una pequeña modificación en el manubrio.

CHANNEL 2: El Mini Merry 2, diseñado a base del Going Merry, es rápido y se puede usar cuando no hay lugar donde desembarcar, entran 4 personas. Es muy querido por toda la tripulación.

CHANNEL 3: Submarino con forma de tiburón o pez agalla, entran 3 personas. Según Franky, el submarino solo es capaz de descender 5000 metros.

CHANNEL 4: Fr-u el rinoceronte negro es una tri-moto con una cabeza de rinoceronte de color negro.

CHANNEL 5: El tanque lanzador braquio es un tanque cuyo cañón tiene la forma de un Brachiosaurus.

Personajes de One Piece
Barcos ficticios